Branko Kralj – calciatore jugoslavo
 David Kralj – cestista sloveno
 Ivica Kralj – ex calciatore montenegrino